Příjmení Burian je původem osobní – tj. rodné a křestní jméno. („sv. Jana Světlého, jemuž sú Burjan vzděli“; též den sv. Jana Bur Jana)

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Bohumil Burian (1904–1958) – český katolický kněz
 Bohuslav Burian (1919–1959) – český katolický kněz
 Edmund Burian (1878–1935) – československý politik, poslanec za sociální demokraty a komunisty
 Emil Burian (1876–1926) – český operní pěvec, bratr pěvce Karla, otec Emila Františka a děd Jana a Kateřiny
 Emil František Burian (1904–1959) – český divadelní umělec a hudebník, syn Emila, otec Jana a Kateřiny
 František Burian (1881–1965) – český plastický chirurg
 Gustav Burian (1900–???) – československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty
 István Burián (1851–1922) – rakousko-uherský diplomat a politik, ministr zahraničí a financí Rakouska-Uherska
 Jan Burian – více osob, rozcestník
 Jan Václav Burian († 1777) – mnich českého původu, působící v polském opatství Mogiła u Krakova
 Jiří Burian – více osob, rozcestník
 Jozef Burian (1961–2021) – slovenský politik
 Karel Burian – více osob, rozcestník
 Karel Vladimír Burian (1923–2000) – český spisovatel, hudební skladatel a sbormistr
 Matěj Burian (* 2000) – český reprezentant v lezení na rychlost a juniorský mistr Evropy
 Michal Burian (* 1957) – český podnikatel a politik, expert v oblasti evropských fondů
 Michal Burian (historik) (* 1971) – český vojenský historik
 Miroslav Burian (1902–1980) – český pedagog, archivář, pracovník památkové péče, muzejní pracovník a spisovatel
 Oliver Burian (* 1954) – český autor
 Pavol Burian (1844–1920) – uherský právník, úředník a publicista
 Petr Burian – více osob, rozcestník
 Robert Burian (* 1982) – slovenský DJ a producent
 Tomáš Burian (1802–1874) – důstojník, učitel češtiny, spolutvůrce českého vojenského názvosloví
 Václav Burian (1959–2014) – český básník, novinář a překladatel
 Václav Burian (politik) (* 1933) – český a čs. politik KSČ, za normalizace poslanec ČNR
 Vlasta Burian (1891–1962) – český komik, herec a podnikatel
 Zdeněk Burian (1905–1981) – český malíř a ilustrátor

ženská podoba s přechýlením
 Erika Dobrovičová-Buriánová (* 1967) – slovenská basketbalistka
 Jitka Burianová (* 1977) – česká sportovkyně, atletka
 Kateřina Burianová (* 1946) – česká herečka, dcera Emila Františka, vnučka Emila, sestra Jana
 Ludmila Burianová (* 1921) – česká lékařka a politická vězeňkyně
 Zuzana Burianová (1947–2022) – česká herečka a zpěvačka

Známí nositelé tohoto křestního jména 
 Burian Trčka na Lipnici – nižší český šlechtic z rodu Trčků z Lípy

Jiné významy 
 Burianova rozhledna

Související články 
 Burjan
 Buriánek

Externí odkazy

Reference 

Česká příjmení
Slovenská příjmení
Ruská příjmení